Salsominore ima više značenja:
 Salsominore, Parma
 Salsominore, Piacenza